«Ме́дленная хоро́шая му́зыка» — третий студийный альбом рок-группы «Машина времени». Записан в 1990 г., вышел на компакт-дисках (МП «Русский диск») и виниловых пластинках («Sintez Records»), при этом трек-лист на виниле был меньше, чем на компакт-диске (на виниле — 10 треков, на диске — 13). В 1996 г. переиздан практически в том же оформлении и с тем же трек-листом, что и на «Русском диске».

Об альбоме 

«Медленную хорошую музыку» можно считать первым альбомом группы, изданным на CD, а также первым, записанным на студии Sintez Records и в составе с Евгением Маргулисом и Петром Подгородецким.

В состав диска были включены англоязычные версии песен «Там, где будет новый день» (It’s Gonna Be Another Day) и «Опустошение» (Mind Devastation), сделанные в Далласе в 1988 году.

Альбом стал последней пластинкой, записанной в период существования СССР. В ней затрагивается политическая тема с ярко выраженным антисоветским настроением («У свободы недетское злое лицо», «Бурьян породил бурьян», «Я хочу знать»).

Песни «Она желает (Свалить из СССР)» и «Шанхай-блюз» звучат в фильме Валерия Тодоровского «Любовь».

На песни «Она желает (Свалить из СССР)», «Имитация» и «Между тем, что было и тем, что будет» были сняты видеоклипы (последний — с участием актрисы Екатерины Голубевой).

Список композиций 
Автор всех песен, кроме отмеченных — А. Макаревич

CD-версия 
 Интерлюдия (автор — Е.Маргулис). Она желает (Свалить из СССР) (4:25) (музыка — Е. Маргулис)
 У свободы недетское злое лицо (3:38) (музыка — Е. Маргулис, А. Кутиков)
 Между тем, что было и тем, что будет (4:15)
 Битое стекло (3:03)
 Опустошение (3:52) (перевод — Н. Чубаров)
 Там, где будет новый день (4:21) (музыка —— А. Кутиков, перевод — Н.Чубаров)
 Имитация (3:40) (музыка — А. Макаревич, А. Кутиков, Е. Маргулис)
 Бурьян породил бурьян (4:06)
 Ветер всё сильней (4:45) (музыка — Е. Маргулис)
 Я хочу знать (3:30) (музыка — А. Кутиков)
 Костёр (3:47)
 Барьер (4:10)
 Шанхай-блюз (3:39) (музыка — Е. Маргулис, текст — В. Сюткин, С. Миров)

LP-версия 
Сторона А
 Интерлюдия. Она желает (свалить из СССР) (4:24) 
 У свободы недетское злое лицо (3:36) 
 Между тем, что было и тем, что будет (4:13)
 Битое стекло (3:01)
 Ветер всё сильней (4:43)

Сторона B
 Имитация (3:38) 
 Я хочу знать (3:28)
 Костёр (3:45)
 Бурьян породил бурьян (4:06)
 Шанхай-блюз (3:37)

Участники записи 
«Машина времени»
 Андрей Макаревич — основной вокал, гитары
 Александр Кутиков — бас-гитара, вокал
 Евгений Маргулис — гитара, вокал
 Пётр Подгородецкий — клавишные, бэк-вокал
 Валерий Ефремов — барабаны

Сессионные музыканты
 Андрей Шепелёв — добро
 Сергей Воронов — гитара
 Дмитрий Четвергов — гитара
 Инструментальный ансамбль «Мелодия»
  — музыкальный продюсер (5—6)
 «Квартал»: Артур Пилявин — клавиши, Татьяна Литвиненко — бэк-вокал

Выходные данные 
 Альбом записан на студии Sintez Records в 1991 году
 Производственная фирма «РиТонис», запись 1990 года (цифровая)
 Звукорежиссёры: А. Кутиков, А. Ветр
 Саунд продюсер: А. Кутиков
 Редактор: Н. Кацман
 Оформление: А. Макаревич, Г. Серебряков
 Фото: Ю. Желудев, А. Черников

Отзывы 
В научной статье «Путешествие во времени» песня «У свободы недетское злое лицо» характеризуется как болезненное столкновение с реальностью. Изменения, произошедшие в обществе, необратимы. Стихия разрушения выходит из-под контроля. Это выражено в композиции «Ветер всё сильней», что может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому возникает предчувствие конца мира с помощью образов, взятых из Апокалипсиса: «Поступь четырёх коней».

Сайт «СоюзМузыка» написал, что вопреки названию и бодрому открывающему треку, альбом действительно получился не то чтобы мутным, но депрессивным и мрачным, в полной мере передавшим состояние человека в распадающейся на глазах стране. Как ни странно, в этом есть и удовольствие — своего рода «Some Time in New York City» от Макаревича и компании, полный жёстких околополитических высказываний, получился ярче, нежели инвективы на ту же тему двумя десятилетиями позже. А закрывающий пластинку и с тех же пор любимый народом «Шанхай-блюз» не даёт слушающему соскользнуть в отчаяние, которым пропитана большая часть песен.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Машины времени
 
 Машина Времени «Медленная хорошая музыка». CD

Альбомы 1991 года
1991
Альбомы СССР
Альбомы на русском языке